Juan de Ortega puede referirse a:

Juan de Ortega (santo);
Juan de Ortega (matemático);
San Juan de Ortega, localidad de Burgos (España);
Juan de Ortega (monje jerónimo) a quien se atribuye la composición del Lazarillo de Tormes;
Juan de Ortega Maluenda (†1485), obispo de Coria-Cáceres;
Juan de Ortega (†1522), catedrático en la Universidad de Salamanca.